56P kan syfta på:

 56P/Slaughter-Burnham - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-24M - en rysk Progress farkost.